Чёрный город:
 Чёрный город — название восточных районов города Баку.
 Чёрный город — роман Бориса Акунина.